Les langues kartvéliennes forment une des trois familles de langues spécifiques au Caucase avec les langues abkhazo-adygiennes et les langues nakho-daghestaniennes.

Ces langues sont parlées essentiellement en Géorgie. Le laze est aussi parlé en Turquie, à la frontière géorgienne. En plus de ces quatre langues, il existe une centaine de dialectes sur le territoire historique de la Géorgie et dans le Géorgie actuelle.

Classification interne 
Les langues kartvéliennes sont au nombre de quatre, réparties en deux groupes :
 svane
 langues karto-zanes
 géorgien
 langues zanes, laze-mingrélien ou langues cochildiennes
 laze
 mingrélien

Histoire de la recherche sur les langues kartvéliennes 
Les liens entre ces langues ont été reconnus pour la première fois par Johann Anton Güldenstädt au . Il est admis que les langues kartvéliennes proviennent d'une langue commune, le proto-kartvélien, qui s'est répandue dans l'actuelle Géorgie et le nord de la Turquie.

Selon l'analyse glottochronologique, le svane est issu du proto-kartvélien au , tandis que la séparation du géorgien et du zane est estimée au

Arbre des langues 
On peut représenter la séparation des langues à partir du proto-kartvélien sous la forme de l'arbre suivant :

Comparaison du vocabulaire des langues kartvéliennes

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Karl Horst Schmidt, 1962, Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der Südkaukasischen Grundsprache, Wiesbaden, Franz Steiner.
  Georgyï Klimov, 1994, Einführung in die kaukasische Sprachwissenschaft, Hamburg, Buske Verlag.
  Farshid Delshad, 2010, Georgica et Irano-Semitica, Studies on Iranian and Semitic Loanwords in Classical Georgian, Philological Approaches towards Historical-Comparative Linguistics, Deutscher Wissenschafts-Verlag (DWV) Baden-Baden.
  Языки мира. Кавказские языки, Moscou, Izd. Akademia, 1999

Articles connexes 
 Langues nostratiques
 Langues abkhazo-adygiennes
 Langues nakho-daghestaniennes
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues caucasiennes

Langue caucasienne